Jack (Tekken) — personagem do jogo Tekken
Jack (filme) — filme de 1996
Jack (babuíno) — animal assistente famoso em seu trabalho ferroviário
Jack, o Estripador — pseudônimo dado a um serial killer
JACK Audio Connection Kit — servidor de som de computador
Jack ou Jolly Roger — bandeira pirata

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de cinema